Le UK Championship 2010 est la  de ce tournoi de snooker professionnel. La compétition a eu lieu du 4 au 12 décembre 2010 à Telford en Angleterre. Le vainqueur de cette édition est l'Écossais John Higgins.

Résultats

Tableau final 

 Note : les chiffres entre parenthèses indiquent le classement du joueur.

Finale 
John Higgins a battu Mark Williams 10 frames à 9 pour remporter le  titre Ranking de sa carrière, son  au UK Championship. Pour l'emporter, l'Écossais a dû produire une solide remontée puisqu'il était mené 7-2 puis 9-8 avant de s'imposer dans la manche décisive. Alors qu'il accusait un retard de 55 points contre 20, il a dû une fois de plus batailler pour s'en sortir.

Cette victoire intervient dans un contexte particulier pour Higgins qui revient d'une suspension de six mois, pour ne pas avoir signalé une approche de matchs truqués. Elle ponctue également une série de 18 victoires pour une seule défaite en 19 matchs disputés. En effet, depuis son retour le 2 novembre, Higgins a gagné une épreuve du PTC à Hamm, et perdu la finale de l'épreuve suivante, à Prague. Il récupérera la place de 1 mondial à l'issue de ce tournoi, devant Neil Robertson.

Centuries (94)

Références

Voir aussi

Liens externes 
  12BET.com UK Championship (sur snooker.org)
  2010 UK Championship (sur cuetracker.net)